Metlica može označavati nekoliko biljnih rodova i vrsta:

Rodovi
 Metlica, aira, busika, lat. Aira L., biljni rod iz poorodice Poaceae
 Metlica, lat.  Osyris L., biljni rod iz porodice Santalaceae
 Metlica, lat.  Kochia Roth, danas nepriznati biljni rod iz porodice Amaranthaceae

Vrste
 Metlica, obični protivak, lat. Lysimachia vulgaris biljna vrsta iz porodice Primulaceae
 Metlica, Pravi celer,  lat. Apium graveolens biljna vrsta iz porodice Apiaceae 
 Metlica, bijela metla,  lat. Osyris alba,  biljna vrsta iz porodice Santalaceae
 Polegnuta metlica,  lat. Bassia prostrata, biljna vrsta iz porodice Amaranthaceae
 Pješčarska metlica, lat. Bassia laniflora, biljna vrsta iz porodice Amaranthaceae